

Населені пункти та їхні частини
 Прушкув — місто в Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Прушкув — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Прушкув — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Прушкув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Прушкув — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Прушкув — частина села Ольковиці в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки